Siskeljärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Siskeljärvi (del av en sjö, lat 68,88, long 27,25), Lappland, 
 Siskeljärvi (del av en sjö, lat 68,72, long 27,75), Lappland, 
 Siskeljärvi (sjö), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar